Sela se poate referi la:

Persoane
Avraham Sela (n. 1950), politolog israelit
Dudi Sela (n. 1985), tenisman israelit
Jonas Sela (n. 1984), fotbalist german
Lhasa de Sela (1972–2010), cântăreț american
Luke Sela (1943–2007), jurnalist din Papua Noua Guinee
Tslil Sela (n. 1987), model israelit
Zlil Sela, matematician israelit
Sela Molisa (n. 1952), politician din Vanuatu
Sela Ward (n. 1956), actriță americană
Sela, personaj fictiv din serialul de televiziune Star Trek

Toponime
Sela (Edom)
Sela, Eritrea
Sela, Kalinovik, Bosnia
Sela Mitra, Kolkata, India
Sela Pass, India
Sela (râu), Bangladesh
Sela, Arabia Saudită, oraș (abandonat) de lângă Medina
Selá (Vopnafjörður), Vopnafjörður, Islanda
Sela, Nord-Trøndelag, sat din comuna Verran, Nord-Trøndelag, Norvegia
 Sela Bosiljevska, Croația
 Sela Ravenska, Croația
 Sela Žakanjska, Croația
 Sela, Bijelo Polje, Muntenegru
 Sela, Kolašin, Muntenegru
 Sela, Sisak, Croația

Slovenia 
 Sela pri Ajdovcu
 Sela pri Dobovi
 Sela pri Dobu  
 Sela pri Dolenjskih Toplicah
 Sela pri Dragatušu
 Sela pri Hinjah  
 Sela pri Jugorju
 Sela pri Kamniku 
 Sela pri Otovcu
 Sela pri Raki  
 Sela pri Ratežu
 Sela pri Sobračah  
 Sela pri Višnji Gori
 Sela pri Vrčicah
 Sela pri Zajčjem Vrhu
 Sela pri Zburah
 Sela pri Šentjerneju  
 Sela pri Šmarju
 Sela pri Štravberku
 Sela pri Šumberku  
 Sela, Lovrenc na Dravskem polju  
 Sela, Osilnica
 Sela, Podčetrtek
 Sela, Sežana 
 Sela, Šmarješke Toplice

Alte sensuri
Latin American Economic System sau "SELA" (în spaniolă: Sistema Económico Latinoamericano)
Southeast Louisiana Urban Flood Control Project sau SELA

Vezi și
Selo
Sella (dezambiguizare)
Selah (dezambiguizare)